Créon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Créon, Gironde, kommun i departementet Gironde, 
 Créon-d'Armagnac, kommun i departementet Landes,